Bieg na 100 metrów przez płotki kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 100 metrów przez płotki kobiet